Departamento de Imprensa e Propaganda — órgão responsável pela propaganda no governo Getúlio Vargas
Doença inflamatória pélvica — infecção dos órgãos reprodutores femininos
Dual In-line Package — tipo de encapsulamento de circuitos integrados
Chave DIP — conjunto de chaves agrupadas em um encapsulamento Dual In-line Package
Direito internacional privado 

Desambiguações de siglas